Calendario revolucionario es el nombre de dos reformas radicales del calendario que se realizaron en un solo país con motivaciones no estrictamente científicas sino políticas:
 el calendario republicano francés o calendario de la Revolución Francesa;
 el calendario revolucionario soviético.